Benson Kipchumba ist der Name folgender Personen:

* Benson Kipchumba Barus (* 1980), kenianischer Marathonläufer
 Benson Kipchumba Cherono (* 1984), katarischer Marathonläufer kenianischer Herkunft